Ордонанс () — указ короля або інше рішення у Франції, що має силу закону.

Відомі ордонанси:
 Великий березневий ордонанс (1357)
 Кабош'єнський ордонанс (1413)
 Ордонанс щодо революції 1789 року

Джерела 
 Всесвітня історія ПД Х.: Весна, 2009 р.. 760 с.

Посилання 
 Ордонанс //